West Point peut référencer à :

  : un secteur non constitué en municipalité située dans l'ouest du comté de Fayette, au Texas, aux États-Unis ;
 West Point : un secteur non constitué en municipalité située dans le comté de Lynn, au Texas, aux États-Unis.